Hattmannsdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hattmannsdorfer (1909–1974), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Wolfgang Hattmannsdorfer (* 1979), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter